Ойконим

 Когенлы — прежнее название исчезнувшего села Ломоносово в Красногвардейском районе Крыма
 Когенлы — оно же Кайзерталь, исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма
 Когенлы — в первой половине XIX века название селения в современном Первомайском районе Крыма, составной части деревни, объединённой под названием Когенлы-Кият.